Nova Olímpia, un comune brasiliano del Paraná.
 Nova Olímpia, un comune brasiliano del Mato Grosso.